71. Светско првенство у хокеју на леду 2007. одржано је у Русији у периоду од 27. априла до 13. маја 2007. године. Утакмице су се играле у Москви и Митишчију. Титулу првака освојила је репрезентација Канаде којој је то била 24 титула светског првака.

Учесници 
Екипе учеснице Светског првенства 2007. У загради је број бодова колико је свака репрезетнатција имала пре почетка првенства на светској ранг листи ИИХФ-а. Две најслабије екипе на првенству испадају у Дивизију 1, а нови чланови елитне дивизије су репрезентације Аустрије и Немачке које су освојиле прва места у дивизији 1 у 2006.

Група A
  (1.915)
  (2.115)
  (2.640)
  (2.250)

Група Б
  (1.855)
  (2.105)
  (2.575)
  (2.315)

Група Ц
  (2.470)
  (2.350)
  (1.965)
  (1.920)

Група Д
  (1.915)
  (2.480)
  (2.415)
  (1.920)

Дворане

Први круг 
Победа у регуларном делу утакмице доноси 3 бода. Победа након просужетака или пенала вреди 2 бода, а пораз 1 бод. пораз након 60 минута не доноси бодове. У првој рунди екипе су подељене у 4 групе по 4 тима. по три првопласирана тима такмичење настављају у другој рунди, а последње пласиране екипе формирају нову групу у којој ће се борити за останак у светској дивизији.

Сатница утакмица је по локалном времену (CET+3)

Група А (Москва) 

По локалном времену (CET+3)

Група Б (Митишчи)

Група Ц (Митишчи)

Група Д (Москва)

Други круг 
У другом кругу такмичења формиране су две групе са по 6 репрезентација, спајањем група А и Д, те Б и Ц. Све екипе су пренеле бодове из прве фазе (изузев бодова против екипе која је испала у првој рунди). По четири првопласиране екипе из обе групе обезбедиле су пласман у четврфинале.

Група Е (Москва)

Група Ф (Митишчи)

Борба за опстанак 
У групи од 4 тима два првопласирана изборит ће опстанак у елитној хојекашкој дивизији, док ће два последње пласирана испасти у нижи ранг. Утакмице су се играле у Москви и Митишчију.

Група Г

Плеј-оф (Москва)

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Коначни пласман

Појединачне награде 
 Најбољи играчи:
 Најбољи голман:  Кари Лехтонен
 Најбољи одбрамбени:  Андреј Марков
 најбољи нападач:  Алексеј Морозов
 МВП:  Рик Неш

 Најбољи тим према медијима:
 Голман:  Кари Лехтонен
 Одбрана:  Петери Нумелин,  Андреј Марков
 Напад:  Алексеј Морозов,  Јевгени Малкин,  Рик Неш

Најбољи стрелци 
Ут = Утакмица; Г = Голова; A = Асистенција; Имин = Искључења у минутима;

Најбољи голмани 
Мин = Минута (на леду); ШНГ = Шутева на гол; ПГ = Примљено голова; ППГ = Просечно примљених голова; О% = Проценат одбрана; БПГ = Утакмица без примљеног гола

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2008.

Референце

Спољашње везе 

 Службени сајт светског првенства 2007. 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Русији
Хокеј на леду у 2007.